

Нестеровка — річка у Пермському краї, права притока Сіви
 Нестеровка — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область

ru:Нестеровка